West End Girls
 West End Girls — канадская группа, существовавшая в 1990—1994 годах
 West End Girls — шведская группа, существующая с середины 2000-х годов
 См. также 
 West End Girls — песня группы Pet Shop Boys